Натуральне число 1369
 1369 рік до нашої ери
 1369 рік нашої ери